Rastetter ist der Familienname folgender Personen:

 Daniela Rastetter (* 1961), deutsche Wirtschaftswissenschaftlerin
 Hugo Rastetter (1919–1990), deutscher Fußballspieler
 Sabrina Rastetter (* 1987), deutsche Fußballspielerin
 Tanja Rastetter (* 1971), deutsche Fußballspielerin und -trainerin

Siehe auch:
 Renate Rastätter (* 1947), deutsche Politikerin (Bündnis 90/Die Grünen)